Pectinaria kiiensis är en ringmaskart som beskrevs av Katto 1977. Pectinaria kiiensis ingår i släktet Pectinaria och familjen Pectinariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kiiensis